Battlefield Earth (roman), een sciencefictionroman van L. Ron Hubbard
 Battlefield Earth (film), een verfilming van deze roman uit 2000.